Le terme thésaurus désigne :

 Thésaurus (dictionnaire), un type d'ouvrage historique
 Thésaurus documentaire, une liste organisée de termes contrôlés et normalisés
 Thésaurus lexicographique, une liste de mots associés à une notion
 Thesaurus, un album du pianiste-compositeur-arrangeur américain Clare Fischer